Eggmann ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Eggmann (1827–1913), württembergischer Geistlicher und Politiker
 Johann Melchior Eggmann (1711–1756), Schweizer Wanderfreskant  
 Josef Fidel Eggmann (1799–1879), württembergischer Beamter und Politiker

Siehe auch:
 Eggimann
 Eckmann